Шеффау-ам-Вильден-Кайзер () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Куфштайн. . Официальный код — 70524.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Руперт Зодер по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 13 мест.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Тироля